Place Verte peut faire référence à la
 Place Verte (Groenplaats) située à Anvers (Belgique)
 Place Verte située à Aubange (Belgique)
 Place Verte située à Celles (Hainaut) (Belgique)
 Place Verte située à Charleroi (Belgique)
 Place Verte située à Florennes (Belgique)
 Place Verte située à Hornu (Boussu-Belgique)
 Place Verte située à Huy (Belgique)
 Place Verte située à Liège (Belgique)
 Place Verte située à Verviers (Belgique)
 Place des Martyrs, anciennement place Verte, située à Tripoli (Libye)